Виала () — французская фамилия. Известные носители:

 Виала, Агриколь (1780—1793) — мальчик, ставший в 12 лет героем Французской революционной армии.
 Виала, Ален (1947—2021) — французский историк и социолог литературы, культуролог.
 Виала, Жан Люк (род. 1957) — французский певец (тенор).
 Виала, Себастьян (1763—1849) — французский военный деятель, участник революционных и наполеоновских войн.

См. также 
 Виал, Мануэль Камило (1804—1882) — чилийский государственный деятель.